Plusieurs églises portent le nom d'église Sainte-Léocadie, dont :
 l'église Sainte-Léocadie de Fontjoncouse, à Fontjoncouse, en France,
 l'église Sainte-Léocadie de Sainte-Léocadie, à Sainte-Léocadie, en France,
 l'église Sainte-Léocadie de Vic-la-Gardiole, à Vic-la-Gardiole, en France,
 l'église Sainte-Léocadie de Helguera, à Helguera, en Espagne,
 l'église Sainte-Léocadie de Tolède, à Tolède, en Espagne,
 l'église Sainte-Léocadie de Valderredible, à Valderredible, en Espagne,